Епархия Эбебьина () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Эбебьин, Экваториальная Гвинея. Юрисдикция епархии Эбебьина распространяется на провинции Ке-Нтем и Веле-Нзас. Епархия Эбебьина входит в митрополию Малабо.

История 
15 октября 1982 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Quem ad modum, которой учредил епархию Эбебьина, выделив её из епархии Баты.

Ординарии епархии 
 епископ Ильдефонсо Обама Обоно (15.10.1982 — 9.07.1991), назначен архиепископом Малабо;
 епископ Хуан Матого Ояна (11.10.1991 — 11.05.2002), назначен епископом Баты;
 епископ Альфред Мария Обуру Асуе C.M.F. (8.03.2003 — 27.08.2006);
 Sede vacante (2006—2011)
 епископ Хуан Нсуе Эджанг Майе (19.02.2011 — 11.02.2015), назначен архиепископом Малабо;
 Sede vacante (2015—2017) 
 епископ Мигель Анхель Нгема Беэ S.D.B. (с 1 апреля 2017 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quem ad modum, AAS 75 (1983) I, стр. 11

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Экваториальной Гвинеи